Gilliat ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Gilliat († 2013), britischer Filmproduzent
 Penelope Gilliat (1932–1993), britische Schriftstellerin
 Richard Gilliat (* 1944), englischer Cricketspieler
 Sidney Gilliat (1908–1994), britischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Sophie Gilliat-Ray (* 1969), Professorin für Theologische Studien mit Schwerpunkt Islam und Direktorin des Centre for the Study of Islam in the UK an der Universität Cardiff 
 Walter Gilliat (1869–1963), englischer Fußballspieler